Le Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain EEEOA, (en anglais : West African Power Pool, WAPP) est une institution spécialisée de la CÉDÉAO qui a pour but d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité.

Historique 
Le système d’échanges d’énergie électrique Ouest Africain (EEEOA) est créé lors du  sommet de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO tenu à Lomé le . En 2006, le siège de l’EEEOA est installé à Cotonou, capitale du Bénin.

Mission et objectifs 
L’institution a pour mission de promouvoir et développer des infrastructures de production et de transport d’énergie électrique ainsi qu’assurer la coordination des échanges d’énergie électrique entre les États membres. Elle a pour objectif d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité en vue d'assurer, à moyen et long termes, un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif aux populations.

Sociétés membres 
 Bénin-Togo : CEB, Communauté électrique du Bénin
  : SBEE, Société d'énergie électrique du Benin
  : SONABEL, Société nationale d'électricité du Burkina Faso
  : CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, CI Energies,
  : NAWEC, Compagnie nationale de l'eau et de l'électricité
  : Karpowership, GTS Engineering Services, GRIDCO, CENIT Energy, Cenpower, GTG Énergie
  : NEDCO, Distribution d'électricité dans le Nord
  : VRA,  ; ECG,  
  : EDG, Electricité de Guinée 
  : EAGB: Electricidade e Aguas da Guine-Bissau
  : LEC, Liberian Electricity Corporation
  : SOGEM, Société de gestion de l’Énergie du Mali, EDM: Énergie du Mali
  : ONE, Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable
  : NIGELEC, Société Nigérienne d'Eléctricité
  : Mainstream, NBET, TCN: Transmission Company of Nigeria, 
  : Senelec, Société nationale d'électricité du Sénégal
  : EDSA, Electricity Distribution Supply Authority
  : Contourglobal, CEET Communauté d’énergie électrique du Togo

Références 

Électricité en Afrique
Économie en Afrique
Organisme fondé en 1999
Afrique de l'Ouest
Association ou organisme lié à l'énergie